
Molekulska formula -{C8H15NO6}- se može odnositi na:

 -{N}--Acetilgalaktozamin
 -{N}--Acetilglukozamin
 -{N}--Acetilmanozamin